П'ятий Чемпіонат Європи з футболу відбувся з 16 по 20 червня 1976 у Югославії. Це була фінальна стадія турніру, що відбувається щочотири роки та організовується УЄФА. Це був також останній турнір в якому команда господарів не отримувала автоматичне право на участь у фінальній стадії.

Місця ігор

Учасники 

Відбіркові ігри у групах відбулися у 1974 та 1975, чвертьфінальні ігри у 1976. У цей час останній етап турніру складався лише з півфінальних та фінальних зустрічей. Тому було лише чотири учасники, а саме національні збірні з футболу:
  Чехословаччини
  Нідерландів
  Федеративної Республіки Німеччина
  Югославії

Півфінал

Третє місце

Фінал

Переможець

Статистика 
 Снайпери
 4 голи:
  Дітер Мюллер
 2 голи:
  Драган Джаїч,  Руд Гелс
 Найшвидший гол
  Ян Швеглик (Чехословаччина — ФРН, 8')
 Середня кількість голів
 4,75 за гру

Посилання 
 Статистика чемпіонату на RSSSF  
 Історія чемпионатів Європи. 1976 Югославія  

Чемпіонат Європи з футболу 1976
Червень 1976